Гузовский — фамилия.

 Гузовский, Александр Александрович — сотрудник советских органов государственной безопасности.
 Гузовский, Бронислав Ильич — учёный-лесовод.